Роман се може односити на:

 Роман, као фикционални приповедни текст написан у прози
 Роман, град и седиште  у Врачанској области, Бугарска
 Роман, град и седиште истоимене општине у округу Њамц, Румунија
 Роман, краћи назив за припадника Романских народа
 Роман, страни назив за становника града Рима
 Роман, страни назив за Римљана
 Роман (мученик)

или:
 Општина Роман, вишезначна одредница

Види још  
 Романи (вишезначна одредница)